Hrabě Josef Arsenius Wallis (19. července 1747 Moravské Budějovice – 27. listopadu 1793 Olomouc) pocházel z rodu Wallisů.

Život 
Byla mu určena vojenská dráha a z tohoto důvodu naštěvoval vídeňské Tereziánum, které nedokončil. Místo vojenské kariéry začal pracovat v církvi a roku 1762 byl na doporučení Františka I. Lotrinského zvolen olomouckou kapitulou nesídelním kanovníkem. Na vídeňské univerzitě studoval na filozofické fakultě a teologické triennium získal roku 1768 a stal se sídelním olomouckým kanovníkem. Roku 1789 koupil zámek Hluchov, který odkázal synovcům Josefovi (1767–1818) a Františkovi (1769–1794) a své neteři Valburze svobodné paní von Greisenclau.

Rodina 
Jeho otec byl hrabě Franz Wenzel Wallis (1696–1774), bratr byl Olivier Remigius hrabě Wallis (1742–1799).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 záznam o Josef Arsenius von Wallis v žurnálu UP v Olomouci

Narození 14. července
Narození v roce 1747
Narození v Moravských Budějovicích
Moravští šlechtici
Kanovníci olomoucké kapituly
Úmrtí v roce 1793
Úmrtí v Olomouci
Muži
Josef Arsenius